«Чу Люся́н» (), также известный под названием «Кланы интриги» () — гонконгский художественный фильм, режиссёром которого выступил , и являющийся экранизацией романа Гу Луна о .

Сюжет 
Чу Люсян выпивает со своим другом, монахом У Хуа. Гун Наньянь, из подводного дворца, внезапно появляется и обвиняет Люсяна в том, что тот украл их магическую воду и совершил серию убийств. Она соглашается дать Люсяну месяц, чтобы тот смог очистить своё имя, иначе хозяйка дворца его убьёт. Любопытство и рвение Люсяна доказать свою невиновность побуждают его расследовать это дело.

В ролях 
 Ти Лун — 
  — монах У Хуа
 Чань Сикай — Су Жунжун
 Нора Мяо — Гун Наньянь
  — Идяньхун
 Ли Цзин — Чёрная Жемчужина
 Нэнси Янь — Цю Линсу
  — принцесса Инь Цзи
 Тхинь Чхин — Наньгун Лин
 Лю Хуэйлин — Ли Хунсю
 Чжуан Ли — Сун Тяньэр
 Ку Фэн — Лэн Цюхунь
 Ян Чжицин — Чжа Мухэ
 Цзин Мяо — Сунь Сюэпу
 Гу Вэньцзун — мастер Тянь Фэн
  — Сун Ган
  — Чэнь Шаньгу
  — Бань Тяньфэн
  — подручный Тяньфэна

Кассовые сборы 
Гонконгская премьера картины состоялась 5 марта 1977 года. «Чу Люсян» оказался в пятёрке хитов гонконгского кинопроката 1977 года, собрав за четырнадцать дней  HK$.

Реакция 
Реакция на фильм со стороны кинокритиков в целом благосклонная — встречаются очень положительные отклики, а также рецензии со сдержанно-положительным тоном.

Релиз на цифровых носителях 
В 2003 году состоялся выпуск фильма на DVD от Intercontinental Video Limited отреставрированной версии продолжительностью в 95 минут, которая содержит звуковые дорожки на путунхуа и кантонском диалекте, а также китайские (традиционные, упрощённые), английские, малайзийские и индонезийские субтитры. В том же году в свет вышло двухдисковое издание на VCD, содержащее треки на путунхуа и кантонском и субтитры на китайском и английском языках.

Сиквел 
Персонаж Люсяна в лице Ти Луна представлен ещё в двух фильмах студии братьев Шао:
 «Чу Люсян 2: Легенда о Летучей Мыши» (, , 1978)
 «Чу Люсян: Деревня Призраков» (, , 1982)

Примечания

Ссылки 

   

Фильмы-боевики Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Shaw Brothers Studio
Гу Лун
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чу Юаня